Audiffredi est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1808–1875), entrepreneur et homme politique italien ;
 Giovanni Battista Audiffredi (1714–1794), érudit dominicain, bibliophile, numismate, mathématicien, astronome et naturaliste italien.

Homophone :
 Piergiorgio Odifreddi (né en 1950), mathématicien et un écrivain italien.

Notes et références

Voir aussi 
 Audiffred, son équivalent provençal ou francisé.

Homonymie de patronyme italien